Vysoký kámen (dt. Hoher Stein) ist der Name folgender Berge:

 Vysoký kámen (Elstergebirge), Berg im Elstergebirge
 Vysoký kámen (Hühnergebirge), Berg im Hühnergebirge (Henne)
 Vysoký kámen (Adlergebirge), Berg im Adlergebirge bei Mladkov
 Vysoký kámen (Česká Kanada), Erhebung im Česká Kanada
 Vysoký kámen (Reichensteiner Gebirge), Berg im Reichensteiner Gebirge

Vysoký kámen steht für:
 Vysoký kámen (Triangulationspunkt), einen Triangulationspunkt der Grenze zwischen den Bistümern Passau, Olmütz und Prag